Death Row ():
 Deathrow — немецкая трэш-метал группа, основанная в 1986 году.
 Death Row — десятый студийный альбом группы Accept, вышедший в 1994 году.
 Death Row — американский звукозаписывающий лейбл.
 Death Row - песня британской Хэви-метал группы Judas Priest с их тринадцатого студийного альбома Jugulator.
 Death Row - песня американской прогрессивной метал-группы Terminator с их третьего студийного альбома They Won't come Back Tonight.